Жоліо́-Кюрі́ () — французьке прізвище:

 Ірен Жоліо-Кюрі (1897–1956) — французький фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії 1935 року, дружина Фредеріка Жоліо-Кюрі.
 Фредерік Жоліо-Кюрі (1900–1958) — французький фізик і громадський діяч, лауреат Нобелівської премії з хімії 1935 року, чоловік Ірен Жоліо-Кюрі.

Див. також 
 Жоліо Кюрі (станція метро) — станція Софійського метрополітену.

Французькі прізвища